Halve Maen signifie demi-lune en néerlandais.
Le Halve Maen était le navire de Henry Hudson lors de son voyage d'exploration nord-américain en 1609
Halve Maen est un album du groupe Double Leopards
De Halve Maen est une revue savante concernant l'histoire de la Nouvelle-Néerlande et, plus généralement, de l'œuvre coloniale néerlandaise en Amérique
De Halve Maen est une attraction de type bateau à bascule du parc à thèmes Efteling.